Села:
 Губське — Полтавська область, Лубенський район
 Губське — Сумська область, Роменський район